La zona morta (The Dead Zone) – romanzo del 1979 di Stephen King
La zona morta (The Dead Zone) – film del 1983 diretto da David Cronenberg, tratto dall'omonimo romanzo
The Dead Zone – serie televisiva statunitense del 2002, tratta dall'omonimo romanzo
 The Dead Zone - film direct-to-video del 2002 diretto da Robert Lieberman

Pagine correlate 
 La zona morta